Die Prince English Open 2003 fanden vom 11. bis 17. August 2003 in Sheffield im Vereinigten Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2003/04 und gehörte zur Kategorie 4 Star. Es war mit 45.000 US-Dollar dotiert.

Sieger der ersten Austragung des Turniers wurde der an Position drei gesetzte John White. Im Finale besiegte er den an Position vier gesetzten Jonathon Power mit 15:11, 7:15, 15:13 und 15:11.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Die besten acht Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Tim Garner einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptfeld

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2003/04
2003